Yavuz Aygün (Turquía; 27 de junio de 1996) es un futbolista turco. Su posición es portero y su actual club es el Fatih Karagümrük SK de la Superliga de Turquía.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway

Referencias 

Futbolistas del Trabzonspor
Futbolistas del Göztepe Spor Kulübü
Futbolistas del Fatih Karagümrük SK
Guardametas de fútbol